Исак Александр Янссон (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Кальмар».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в пятилетнем возрасте в школе клуба «Кинна». В 11 лет перешёл в команду «Скене», где дорос до основного состава. Дебютировал в нём 23 июня 2016 года в матче четвёртого шведского дивизиона с «Гердскена». Всего за три сезона отыграл за взрослую команду 30 игр в которых отметился двумя забитыми мячами.

В начале 2018 года проходил просмотр в английском «Тоттенхэм Хотспур», но решил в клуб не переходить. В итоге 2 мая подписал многолетний контракт с «Кальмаром», выступающем в Аллсвенскане. Поначалу выступал за юношеские команды клуба, одновременно тренируясь с основной командой. 28 октября впервые попал в заявку команды на матч чемпионата с «Хаммарбю», но на поле не появился. Дебютировал в чемпионате Швеции 1 сентября 2019 года в домашней встрече с «Мальмё». Янссон появился на поле на 77-й минуте вместо Нильса Фрёлинга. Первые мячи за основной состав «Кальмара» забил 1 марта 2020 года в матче кубка Швеции с «Йёнчёпингс Сёдра», отметившись дублем.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Швеции. В её составе дебютировал 19 сентября 2017 года в товарищеской встрече с Норвегией. В следующем матче также с норвежцами отметился голом, поучаствовав в разгроме соперника со счётом 4:0. В общей сложности провёл за сборную 20 матчей, в которых забил два мяча.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Кальмара» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Скене»
Игроки ФК «Кальмар»